Bellebaum ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Bellebaum (1931–2021), deutscher Soziologe
 Hermann Bellebaum (1805–1875), deutscher Schriftsteller (Pseudonym: Hermann von der Sieg)